Нобл, Нобль ( «благородный») — англоязычное имя собственное, которое встречается в виде фамилий и топонимов.

Известные носители 
 Нобл, Алан (1885—1952) — английский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1908 года.
 Нобл, Бобби (род. 1945) — английский футболист.
 Нобл, Брайан Майкл (1936—2019) — католический епископ Шрусбери.
 Нобл, Денис (род. 1936) — британский биолог.
 Нобл, Джеймс (род. 1967) — новозеландский программист и учёный.
 Нобл, Джон (1923—2007) — гражданин США, выживший в ГУЛаге.
 Нобл, Джозеф (1797—1861) — британский врач и политик.
 Нобл, Кристина (род. 1944) — известная ирландская женщина-меценат, основатель международного детского фонда Christina Noble Children’s Foundation (CNCF).
 Нобл, Марк (род. 1987) — английский футболист, полузащитник клуба «Вест Хэм Юнайтед».
 Нобл, Марк (род. 1962) — новозеландский шахматист.
 Нобл, Пол (род. 1963) — британский художник.
 Нобл, Райан (род. 1991) — английский футболист, нападающий.
 
 Нобл, Рей (1903—1978) — британский композитор, лидер эстрадных оркестров.
Нобл, Рохинтон (1926 или 1927 — 1975) — индийский велогонщик.
 Нобл, Шерил (род. 1956) — канадская кёрлингистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года.
 Нобл, Эдмунд (1863—1937) — англо-американский публицист и журналист.

Топоним

См. также 
 Тим Нобл и Сью Вебстер